Naba puede referirse a:
 el nombre común de Nadia Fello

 el nombre común de la planta Brassica napus; o
 el nombre común de la planta Brassica rapa.